Гамбатезе () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1975) — американская актриса.
  (род. 1935 или 1936) — американский политический деятель.

См. также 
 Гамбатеза